Eu, eu чи EU може означати:

 EU — абревіатура Європейського союзу багатьма мовами (наприклад, англ. European Union, нім. Europäische Union, нід. Europese Unie).
 eu — код ISO 3166 для Європейського Союзу.
 .eu — домен верхнього рівня Європейського союзу.
 eu — код баскської мови () в ISO 639-1.
 Eu — символ європію.
 EU — поширена абревіатура для позначення комп'ютерної гри «Europa Universalis».
 EU — Ecuatoriana de Aviación (IATA-Code), колишня національна авіакомпанія Еквадору.
 /eu/ – дифтонг.

Скорочення